

Toponyme 

 Fairfax (Californie) ;
 Fairfax (Los Angeles) ;
 Fairfax (Iowa) ;
 Fairfax (Minnesota) ;
 Fairfax (Missouri) ;
 Fairfax (Ohio) ;
 Fairfax (Oklahoma) ;
 Fairfax (Caroline du Sud) ;
 Fairfax (Dakota du Sud) ;
 Fairfax (Vermont) ;
 Fairfax (Virginie) ;
 Fairfax (Virginie-Occidentale) ;
 Comté de Fairfax, à ne pas confondre avec la ville située dans le même état : Fairfax (Virginie) ;
 Fairfax District ;
 Fairfax Stone.

Patronyme 

 Alan Fairfax (1906-1955), joueur de cricket international australien ;
 Anne Fairfax (1617/8-1665), noble anglaise, épouse de Thomas Fairfax, 3 lord Fairfax de Cameron ;
 Edward Fairfax, (~1580-1635), poète anglais ;
 Charles S. Fairfax (1829-1869), homme politique démocrate américain ;
Ferdinando Fairfax (1584-1648), , parlementaire anglais ;
 James Fairfax (1897-1961), comédien anglais ;
 John Fairfax (1937-2012), aventurier britannique, le premier homme à traverser l'Atlantique à la rame en 1969 ;
 Justin Fairfax (né en 1979), homme politique américain ;
  ;
 Marion Fairfax (1875-1970), scénariste et auteure de théâtre américaine ;
 Nicholas Fairfax (1956-),  Lord Fairfax de Cameron, homme politique britannique ;
 Robert Fairfax (1707-1793),  Lord Fairfax de Cameron, pair et un homme politique écossais ;
 Russell Fairfax (1952), joueur de rugby australien ;
  ;
 William Fairfax (1691-1757), fonctionnaire colonial de la Couronne britannique, gouverneur de la colonie de Virginie.

Voir aussi 
 Fairfax, une police d'écriture

Patronyme anglais